Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1972/73 werd beslist via de kampioenscompetitie met De Kieviten als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: De Kieviten (West), Were Di (Zuid), Gron.Studs (Noord) en Arnhem (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1972/73

Hockey in 1972
Hockey in 1973
 1972/73